«Могучие утята», «Могучие утки» () 
 Могучие утята (серия фильмов) — трилогия фильмов Walt Disney Pictures о детской хоккейной команде.
 Могучие утята (фильм) — 1992 года.
 Могучие утята 2 — 1994 года.
 Могучие утята 3 — 1996 года.
 Могучие утята (мультсериал) —  мультсериал 1996 года об утках-хоккеистах, которые одновременно являются супергероями.

См. также 
 Анахайм Дакс